Orlandini ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Zuccagni-Orlandini (1784–1872), italienischer Statistiker, Geograf, Kartograf und Dialektologe
 Ernestina Orlandini (1869–1965), deutsch-italienische Malerin
 Giovanni Orlandini (1859–1937), italienischer Archivar
 Giuseppe Orlandini (* 1922), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Giuseppe Maria Orlandini (1676–1760), italienischer Komponist
 Henri Orlandini (1955–2016), französischer Fußballspieler
 Lia Orlandini (1896–1975), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Pierluigi Orlandini (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Rodolfo Orlandini (1905–1990), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Simone Orlandini (* 1977), italienischer Regisseur, Schauspieler, Schriftsteller, Forscher und Filmproduzent
 Vincenzo Orlandini (1910–1961), italienischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Orlandoni